Бекство из затвора или бег из затвора може да се односи на:

 Бекство из затвора, илегално напуштање установе или простора на који је власт ограничила кретање појединца односно групе
 Бекство из затвора (ТВ серија), популарна америчка телевизијска драмска серија
 Бекство из затвора: Последње бекство, филм који представља завршетак оригиналне серије односно њене две последње епизоде
 Бекство из затвора (), деветоделни наставак / пета сезона оригиналне серије
 Бекство из затвора: Завера,  направљена према оригиналној серији
 Бекство из затвора (Морнарички истражитељи: Њу Орлеанс), 3. епизода серије МЗИС: Њу Орлеанс